Love Songs (The Beatles), album van The Beatles uit 1977
 Love Songs (compilatiealbum), compilatiealbum van meerdere artiesten uit 1992
 Love Songs (Dan Fogelberg), album van Dan Fogelberg uit 1995
 Love Songs (Yanni), album van Yanni uit 1999
 Love Songs (film), televisiefilm uit 1999
 Love Songs (Toto), album van Toto uit 2003
 Love Songs (No Name), album van No Name uit 2012